Kevin Krawietz och Andreas Mies var regerande mästare, men de valde att tävla i Rotterdam istället.

Dominic Inglot och Aisam-ul-Haq Qureshi vann titeln efter att ha besegrat Steve Johnson och Reilly Opelka med 7–6(7–5), 7–6(8–6) i finalen.

Seedning

  Austin Krajicek /  Franko Škugor (Första omgången)
  Santiago González /  Ken Skupski (Första omgången)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (Första omgången)
  Luke Bambridge /  Ben McLachlan (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2020 – Dubbel
New York Open 2020 – Dubbel